Aleksandr Vladimirovitch Goussev (en russe :  ; né le  à Moscou en URSS et mort le  dans la même ville) est un joueur professionnel soviétique puis russe de hockey sur glace.

Carrière 
Aleksandr Goussev commence sa carrière professionnelle en championnat d'URSS avec le CSKA Moscou en 1964. Il remporte dix titres de champion avec le club sportif de l'armée. En 1979, il met un terme à sa carrière après une dernière saison avec le SKA Saint-Pétersbourg. Il termine avec un bilan de 335 matchs et 64 buts en élite.

Aleksandr Goussev a représenté l'URSS à 128 reprises (29 buts) pendant huit saisons de 1969 à 1977. L'équipe a remporté les Jeux olympiques en 1976. Il a participé à quatre éditions des championnats du monde pour un bilan de deux médailles d'or, une d'argent et une de bronze.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

|1964-1965||CSKA Moscou||URSS|| ||0|| || || || || || || ||
|-
|1967-1968||CSKA Moscou||URSS||4||4|| || || || || || || ||
|-
|1968-1969||CSKA Moscou||URSS||22||1|| || || || || || || ||
|-
|1969-1970||CSKA Moscou||URSS||42||9|| || || || || || || ||
|-
|1970-1971||CSKA Moscou||URSS||35||7|| || || || || || || ||
|-
|1971-1972||CSKA Moscou||URSS||25||5|| || || || || || || ||
|-
|1972-1973||CSKA Moscou||URSS||23||7|| || || || || || || ||
|-
|1973-1974||CSKA Moscou||URSS||23||5|| || || || || || || ||
|-
|1974-1975||CSKA Moscou||URSS||32||9|| || || || || || || ||
|-
|1975-1976||CSKA Moscou||URSS||36||10|| || || || || || || ||
|-
|1976-1977||CSKA Moscou||URSS||23||2|| || || || || || || ||
|-
|1977-1978||CSKA Moscou||URSS||12||4|| || || || || || || ||
|-
|1978-1979||SKA Léningrad||URSS||29||1||8||9||28|| || || || ||

| 1972 ||URSS || CM ||9||1||2||3||6|| Médaille d'argent
|-
| 1973 ||URSS|| CM ||10||7||7||14|| 4|| Médaille d'or
|-
| 1974 ||URSS|| CM ||10||3||3|| 6|| 8|| Médaille d'or
|-
| 1976 ||URSS|| JO ||6||1||2||3||2|| Médaille d'or
|-
| 1976 ||URSS|| CC || 6|| 1|| 2|| 3|| 2|| Médaille de bronze
|-
| 1977 ||URSS|| CM ||7||0||3||3|| 2 || Médaille de bronze

Références 

Naissance en janvier 1947
Naissance à Moscou
Naissance en RSFS de Russie
Joueur soviétique de hockey sur glace
Joueur du HK CSKA Moscou
Joueur du SKA Saint-Pétersbourg
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1976
Champion olympique soviétique
Champion olympique de hockey sur glace
Membre du Temple de la renommée du hockey russe
Champion du monde de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Décès à 73 ans
Décès en juillet 2020
Décès à Moscou